Liste des villes de la voïvodie de Petite-Pologne. La voïvodie comprend 60 villes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Petite-Pologne